I78, I-78 ou I/78 peut faire référence à :

Médecine 
 Maladies des capillaires, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 78 (I-78), une autoroute inter-États américaine reliant Union Township à New York ;
  Route slovaque I/78 reliant Oravský Podzámok à la frontière polonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres